Во время правления военного режима (1964—1985), в Бразилии действовала тайная программа разработки собственного ядерного оружия. Спустя 5 лет после падения военного режима, в 1990, ядерная программа была официально свёрнута, и в настоящее время Бразилия считается свободной от оружия массового поражения.
 
Бразилия в 1998 присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, и в то же время обладает ключевыми технологиями, необходимыми для производства ядерного оружия.

Ядерная программа 
В 1970-х и 1980-х военные режимы Бразилии и Аргентины вели между собой своего рода неформальную ядерную гонку. Получая из Западной Германии технологии, неподконтрольные МАГАТЭ, Бразилия тайно реализовывала свою ядерную программу, известную как «Параллельная программа», в ходе которой велись работы по обогащению урана, а также ракетная программа. В 1987 президент Ж. Сарней объявил, что Бразилия обогащает уран до 20 %.

В 1990 году президент Фернанду Колор ди Мелу символически закрыл испытательный полигон на базе ВВС Бразилии в штате Пара и свернул программу разработки ядерного оружия, а Национальный конгресс Бразилии организовал парламентское расследование «Параллельной программы». Члены конгресса в ходе расследования посетили многочисленные объекты, в том числе Институт перспективных исследований (IEAv) в Сан-Жозе-дус-Кампус, а также допросили ключевых участников ядерной программы, в частности, бывшего президента Жуана Фигейреду и генерала Данило Вентурини, бывшего главой Совета национальной безопасности во время президентства Фигейреду. Расследование выявило секретные банковские счета, под кодовым названием «Дельта», которые контролировала Национальная комиссия по атомной энергии и использовала их для финансирования военной ядерной программы. Доклад комиссии конгресса утверждает, что в Институте перспективных исследований было разработано две атомных бомбы, одна с зарядом от двадцати до тридцати килотонн, а вторая — порядка двенадцати килотонн. Этот доклад также утверждает, что военный режим в Бразилии тайно экспортировал восемь тонн урана в Ирак в 1981.

В 1991 году Бразилия и Аргентина отказались от ядерного соперничества. 13 декабря 1991 в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене было подписано четырёхстороннее соглашение, предусматривающее создание , что позволяло МАГАТЭ установить надёжный контроль за аргентинскими и бразильскими ядерными установками.

Новый виток национальной ядерной программы Бразилии начался в 2000-е, когда в мае 2006 официально открылся завод по обогащению ядерного топлива в Резенди, штат Рио-де-Жанейро. Создание этого предприятия вызвало споры с представителями МАГАТЭ по поводу допуска инспекторов МАГАТЭ для проверки центрифуг, обогащающих уран. Бразильское правительство не допускало инспекторов в зал центрифуг под предлогом, что это будет способствовать технологическому шпионажу. Бразильские власти заявляли в этой связи, что, поскольку Бразилия не входит в какую-либо «ось зла», полное раскрытие ядерных технологий (даже в вузах) — может быть истолковано как попытка промышленного пиратства. После продолжительных переговоров между Бразилией и МАГАТЭ была достигнута договорённость о том, что инспекторы последней не будут допущены непосредственно к осмотру центрифуг, но получат возможность анализировать состав газа на входе и выходе из центрифуги. Затем госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что в 2004 он был уверен, что Бразилия не собирается разрабатывать ядерное оружие.

Технологические возможности 
Бразилия в настоящее время имеет технологические возможности для производства и доставки ядерного оружия. В 2011 эксперты Лос-Аламосской национальной лаборатории пришли к выводу, что Бразилия в состоянии развернуть производство собственного ядерного оружия в течение трёх лет. В случае необходимости центрифуги на  могут быть настроены на выработку высокообогащённого урана для ядерного оружия. Мощности обогатительного завода в Резенди достаточно для производства нескольких ядерных зарядов в год.

ВМФ Бразилии в настоящее время строят собственный атомный подводный флот. В 2007 принято решение о строительстве атомной подводной лодки, а в 2008 Франция согласилась передать Бразилии технологии для совместной разработки корпуса атомной подводной лодки.

Инфраструктура

Экспериментальный центр Арамар 

Экспериментальный центр Арамар () расположен в Иперо, (штат Сан-Паулу), открыт в 1988 как первое предприятие по обогащению урана в Бразилии. Центр находится в ведении бразильской комиссии по ядерной энергии и ВМФ Бразилии. Кроме завода по обогащению урана, в центре также расположена лаборатория обогащения изотопов и несколько малых ядерных центров ().

Испытательный полигон Качимбо 

Испытательный полигон Качимбо (официальное название — полигон Бригадейро Веллозу, () расположен в штате Пара и занимает площадь 45000 квадратных километров (что больше, чем, например, площадь Голландии). Здесь в горном массиве была вырыта шахта глубиной 320 метров, предназначенная для ядерных испытаний. О существовании этого полигона широкой общественности стало известно с 1986, а в сентябре 1990 президент Фернанду Колор ди Мелу провёл символическое закрытие полигона.

Военно-технический Центр в Гуаратиба 

Военно-технический Центр (), расположенный в Гуаратиба, в штате Рио-де-Жанейро располагает реакторной установкой по производству плутония, известной как «Атлантический проект» и находится под управлением Института специальных проектов бразильской армии. Экспертные оценки показывают, что газо-графитовый реактор Центра будет способен производить плутоний для атомных бомб.

Департамент аэрокосмической науки и технологий 

, расположенный в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу, подконтрольный ВВС Бразилии, также ведёт исследования в сфере ядерных технологий.

Завод по обогащению ядерного топлива в Резенди 

Завод по обогащению ядерного топлива ( в Резенди, штат Рио-де-Жанейро, находится в ведении ядерной промышленности Бразилии и ВМФ Бразилии. В настоящее время завод производит высокообогащённый уран в количестве, достаточном для изготовления от 26 до 31 ядерных боеголовок.

Присоединение к международным конвенциям 
Конституция Бразилии 1988 года устанавливает в статье 21, что «вся ядерная деятельность в пределах национальной территории должна осуществляться только в мирных целях и при условии одобрения Национальным конгрессом».

Бразилия присоединилась в 1998 году к Договору о нераспространении ядерного оружия, ратифицировала Женевский протокол от 28 августа 1970 года, а также присоединилась к Конвенции о биологическом оружии 27 февраля 1973 года и Конвенции о запрещении химического оружия 13 марта 1996 года.

Бразилия подписала Договор Тлателолко в 1967 году, что делает Бразилию зоной, свободной от ядерного оружия.

Бразилия также является активным участником МАГАТЭ и Группы ядерных поставщиков — международной организации, созданной в целях снижения риска распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий.

См. также 
 АЭС имени адмирала Алваро Алберто
 Национальная атомная энергетическая комиссия Бразилии

Примечания 

Оружие массового поражения
Ракетно-ядерное оружие по странам